La palabra jaque puede referirse a:
 Jaque, posición del juego de ajedrez.
 Jaque, valentón o chulo delincuente del Siglo de Oro español, cantado en las jácaras. 
 Jaque mate, posición del juego de ajedrez.
 Jaqué, poblado en Darién, Panamá.
 Jaque Mate, seudónimo del luchador mexicano Jaime Álvarez Mendoza (nacido en 1948).
 Jaque Mate, película dominicana de 2011, dirigida por José María Cabral.
 Jaque, revista española de ajedrez (1970-2012).
 Jaque, semanario político y cultural uruguayo (1983-1988).
 Operación Jaque, rescate humanitario en Colombia en 2008.